Île Somerset une île de l'archipel arctique canadien.
Île Somerset une île des Bermudes.